Trnava bezeichnet

 Trnava, Stadt in der Slowakei
 Trnava u Třebíče, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
 Trnava u Zlína, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
 Trnava, Ortsteil von Boharyně, Tschechien
 Trnava, Ortschaft in Kroatien, siehe Trnava (Kroatien)
 Trnava (Međimurje), Nebenfluss der Mur in Kroatien
 Trnava (Želivka), Nebenfluss der Želivka in Tschechien

Siehe auch:
 Târnava